Pimpinella tenuis är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och Joseph August Schultes. 

Pimpinella tenuis ingår i släktet bockrötter och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
tenuis